Суперлига 2021/2022 — 20-й розыгрыш мужской Суперлиги, второго по значимости дивизиона чемпионата России среди мужских профессиональных баскетбольных команд, проводимый под эгидой РФБ. В нём принимают участие 26 команд, которые разделены на 2 дивизиона.

1 дивизион

Участники

Города и арены

Формат 
В регулярном сезоне Суперлиги-1 приняли участие 15 команд, которые сыграли в 2 круга (по 28 матчей). 8 лучших команд продолжил борьбу за медали в плей-офф. Серии 1/4 финала, 1/2 финала, финал и за 3-е место прошли до трёх побед по схеме «2+2+1». За оставшиеся места (полуфиналы за 5-8-е, за 5-е и за 7-е) – до двух побед по схеме «1+1+1».

Регулярный сезон 

</onlyinclude>

Плей-офф

Награды

Самый ценный игрок   
  Джастин Роберсон (Уралмаш)

Символическая пятёрка

2 дивизион

Участники

Города и арены

Регулярный сезон 

</onlyinclude>

Плей-офф

Матчи за 7-11 места 

</onlyinclude>

Награды

Самый ценный игрок   
  Илья Подобедов (Металлург)

Символическая пятёрка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российской федерации баскетбола

Чемпионат России по баскетболу
2021 год в баскетболе
2022 год в баскетболе